Thank You — спасибо по-английски.

 «Thank You» — песня группы Led Zeppelin.
 «Thank You» — песня певицы Dido.
 «Thank You» — песня в стиле Нью-джек-свинг американского вокального R&B/Соул квартета Boyz II Men.
 Thank You — альбом британской нью-вейв группы Duran Duran.
 Thank You — второй студийный альбом американской певицы Меган Трейнор.
 Thank You — дебютный мини-альбом украинской певицы Джамалы.
 Thank You — двадцать пятый студийный альбом американской певицы Дайаны Росс (2021).
 «Thank You» — одноимённая песня с альбома.